Cet article répertorie les édifices religieux dédiées à Géry de Cambrai (saint Géry).

Église Saint-Géry peut faire référence à :

Église Saint-Géry de Bruxelles, première église de Bruxelles, aujourd'hui détruite ;
 Église Saint-Géry de Boussu, dans le Hainaut ;
 Église Saint-Géry de Limelette, dans le Brabant wallon ;
 Église Saint-Géry de Vieux-Genappe, dans le Brabant wallon.

Église Saint-Géry d'Arras, dans le Pas-de-Calais ;
 Église Saint-Géry de Brie, dans la Somme ;
 Église Saint-Géry de Cambrai, dans le Nord ;
 Église Saint-Géry de Coigneux, dans la Somme ; 
 Église Saint-Géry d'Havys, dans les Ardennes ;
 Église Saint-Géry de Rouvroy, dans le Pas-de-Calais ;
 Église Saint-Géry de Valenciennes, dans le Nord.

Voir aussi 
 
 

 
Saint-Géry